Het judotoernooi in de klasse tot 66 kilogram voor mannen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats op zondag 7 augustus 2016. Regerend olympisch kampioen was Lasja Sjavdatoeasjvili uit Georgië; hij kwam tijdens deze Spelen uit in de klasse tot 73 kilogram.

Toernooischema

Laatste 4

Herkansingen

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D 

Mannen 066